Wyspa Man
 Man – miasto w USA
 Man – miasto w Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Man – walijski zespół rockowy
 man (Unix) – elektroniczny podręcznik użytkownika systemów Unix
 Method Man (ur. 1971) – amerykański raper

Zobacz też:
 MAN